Барышовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Барышовка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Барышовка — село в  Мечетлинском районе Башкортостана, упразднено в 1968 году.
 Барышовка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.

См. также 
 Барышевка (значения)